Marie-Lou Sellem, (1966-), est une actrice allemande.
 Pascal Sellem, (1964-), est un humoriste français.
Patronyme séfarade